Artaxes ou Artaxar (; , Ardašīr; , Artaxar) foi um oficial sassânida do , ativo durante o reinado do xá  .

Vida 

Artaxes era um nobre persa, filho do xá   e irmão de  . Segundo Tabari e ibne Alatir, seu pai foi à Carmânia, onde reina Balas (Balāsh). Feroz batalha ocorre e Artaxes participou pessoalmente até capturar o rei e tomar controle da cidade. Ele então nomeou seu filho Artaxes como xá. Segundo Balami, após capturar Balas, Artaxes foi deixado na região com forte exército. Na inscrição Feitos do Divino Sapor são mencionados dois reis da Carmânia de nome Artaxes que reinaram sob Artaxes I e Sapor I e é possível supor que sejam a mesma pessoa. Assim sendo, é uma das poucas pessoas que aparecem em dois lugares na inscrição.

No trecho da inscrição que descreve os dignitários da corte de Artaxes I, dentro do grupo de quatro reis que frequentaram a corte foi classificado em terceiro, após os reis de Abrenague e Marve. Na corte de Sapor I, porém, ficou em segundo lugar entre os dignitários, atrás apenas do homônimo rei de Adiabena. A Carmânia estava a leste de Pérsis, a terra ancestral dos sassânidas, e fazia fronteira com o golfo Pérsico ao sul, o Sacastão a leste, Paradena a sudeste e o deserto de Lute ao norte.

Persas do século III
Feitos do Divino Sapor
Oficiais de Sapor I
Filhos de Artaxes I
Oficiais de Artaxes I
Carmânia (província do Império Sassânida)